Zatańcz ze mną (Shall we ダンス, Shall we dansu?) – japońska komedia romantyczna z 1996 roku
 Zatańcz ze mną (Shall We Dance?) – amerykańska komedia romantyczna z 2004 roku, remake wersji japońskiej
 Zatańcz ze mną (Dance with Me) – film, amerykański melodramat z 1998 roku